Świerzno ist der Name zweier Orte in Polen:
 In der Woiwodschaft Pommern:
 Świerzno (Miastko) (Groß Schwirsen, Kreis Rummelsburg/Pommern)
 in der Woiwodschaft Westpommern:
 Świerzno (Powiat Kamieński) (Schwirsen, Kreis Cammin/Pommern)